Riemer (Riehmer, Rimer):
 Friedrich Wilhelm Riemer (1774-1845), universitaire allemand et historien de la littérature
 Horst-Ludwig Riemer (1933-2017), homme politique allemand
 Jean Riemer, un technicien du pétrole
 Yvon Riemer (* 1970, Strasbourg), un lutteur français, et licencié à Schiltigheim

Voir aussi 
 Riehm
 Riemschneider
 Riemenschneider